Джо́зеф Сэ́кстон (; 22 марта , , Пенсильвания, США — 26 октября , Вашингтон, там же) — американский изобретатель, фотограф.

Биография 

С 1818 года жил в Филадельфии.

Изобрёл зуборезный станок для зубчатых колёс морских хронометров, спусковой механизм с компенсирующим маятником. Сконструировал башенные часы для филадельфийского Индепенденс-холла. В 1828 году переехал в Лондон, где прожил девять лет, близко познакомился с Майклом Фарадеем, создал магнитоэлектрическую машину оригинальной конструкции. Вернувшись в Филадельфию, руководил изготовлением механического оборудования для Монетного двора США.

С 1843 года до конца жизни курировал производство комплектов эталонных мер и весов для Службы изучения береговой линии (ныне — ). Запатентовал зеркальный компаратор для сравнения стандартов длины, делительную машину для изготовления шкал, самопишущий мареограф, глубоководный термометр, погружной ареометр, самозатачивающийся карандаш.

Автор первой фотографии, сделанной на территории США — дагеротипа филадельфийской , снятого из окна здания американского Монетного двора 25 сентября (по другим источникам — 16 октября) 1839 года.

См. также 
 Корнелиус, Роберт

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Родившиеся в Хантингдоне (Пенсильвания)
Умершие в Вашингтоне
Изобретатели США
Персоналии:История техники
Члены Национального зала славы изобретателей
Члены Национальной академии наук США